Een overzicht van de grootste steden in Angola.

Externe links
 World Gazetteer
 City Population